Хя́урю () — финская фамилия. Известные носители:

 Хяурю, Матти (род. 1965) — финский философ.
  (род. 1939) — профессор трансплантационной хирургии.